Яни Голоб (; род.  в Любляне, Словения) — словенский композитор, музыкант и педагог. Является автором музыки для оперы и балета, оркестровых, камерных и вокальных произведений, а также музыки для кино, телевидения и рекламы.

Сведения 
Уроженец Любляны, Яни Голоб в 1972 году закончил местную музыкальную академию и вскоре в качестве скрипача занял место в Симфоническом оркестре Словенского радио и телевидения. В дальнейшем Голоб получил образование композитора.

Обрёл известность благодаря своей обработке народных песен Štiri ljudske pesmi для струнного оркестра, за что в 1983 году получил премию за достижения в области культуры (); затем — в качестве композитора детского фильма «Лето в раковине», а также как автор официальной оркестровой версии гимна Словении. В 2012 году получил премию Общества словенских композиторов () за высокопрофессиональную и артистичную коллекцию музыки для струнных инструментов.

С 2007 года Голоб является профессором Музыкальной академии Любляны и постоянным членом Европейской академии наук и искусств.

Особенности творчества 
Мало интересующийся современными тенденциями Яни Голоб имеет репутацию автора сочинений, предназначенных для различного уровня исполнения. В своей карьере он прошёл через эстрадную музыку, джаз и рок, пока, наконец, не обратился к более серьёзному творчеству. По словам Голоба, музыка должна основываться на внутренних ощущениях композитора, даже в противовес существующей моде, и тем не менее, при необходимости он не должен отказываться от новых технических возможностей в своём творчестве.

Избранные работы

Оркестровая музыка

Вокальная музыка

Хоровая музыка

Опера и балет

Камерная музыка

Музыка для сольных инструментов

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные педагоги Словении
Музыканты Словении
Дирижёры Словении
Оперные композиторы Словении